Opisthocentrus är ett släkte av fiskar. Opisthocentrus ingår i familjen taggryggade fiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Taggryggade fiskar
Opisthocentrus